Цифровая хрупкость (англ. digital frailty) — это феномен, при котором цифровые материалы, опубликованные на новостном сайте какой-либо организации, являются недолговечными и легко разрушаемыми. Этот феномен может распространяться как на традиционные издания, так и только на электронные издания, и связан с тем, что на данный момент у СМИ нет центрального хранилища для цифрового контента, который они производят, поэтому их труды могут быть легко повреждены или потеряны, если информация не архивирована должным образом.

Возникновение термина 
В 2015 году участились случаи исчезновения общественно значимых журналистских материалов из сети по причине слияния медиакомпаний или вследствие остановки работы сайтов, располагающих ценной информацией. И хотя часть контента подлежит восстановлению через Архив Интернета (Internet Archive), это могут быть лишь моментальные снимки, запечатлевшие веб-страницы в определенный момент времени. Для печатного контента есть библиотеки, а централизованного репозитория для хранения цифровых материалов не существует. Эта проблема привлекла большое внимание общественности, так как зачастую материалы такого рода используются для привлечения лиц к ответственности или в качестве источников информации при написании репортажей. В связи с этим возник вопрос, каким образом следует сохранять посты и материалы социальных сетей в качестве «документов публичного характера».
Институт "Будущее сегодня" (The Future Today Institute), ранее известный как Webmedia Group, дал этой проблеме термин «цифровая хрупкость» и внес его в свой ежегодный «Отчет о технологических трендах» (Tech Trends report), состоящий из 159 технологических трендов, которых стоит ждать в этом году, и их потенциальное влияние на различные отрасли промышленности, включая журналистику. Кроме цифровой хрупкости в отчет включены такие цифровые понятия, как искусственный интеллект, "нора кролика" и др.

Значимость 
В "Отчете о технологических трендах" дано несколько примеров, показывающих, насколько важной и полезной может быть информация, опубликованная  в интернете. Это указывает на необходимость в устранении цифровой хрупкости и создании специальной технологической базы - своеобразного архива для хранения цифрового контента. Приводя подобные аргументы, институт "Будущее сегодня" ссылается на пример одного из лучших проектов цифровой журналистики  - проект Rising from Ruin, получивший премию MSNBC. Это единственный проект, посвященный двум небольшим городам штата Миссисипи, которые удалось восстановить после урагана Катрина. Он содержит серию видеозаписей, карт, интерактивных элементов, форум для жителей. Поскольку этот проект существует только как сайт, другого способа увидеть и узнать о материалах, содержащихся там, не существует. После того, как компания Microsoft расторгла контракт с NBC, Rusing from Ruin на время прекратил свою деятельность, и информация на сайте стала недоступна. Сейчас проект возобновил свою работу, но его труды никак не архивированы.

Критика 
Поскольку проблема цифровой хрупкости  на данный момент никак не устранена, существуют различные мнения по поводу ее будущего.
Эмми Вебб (Amy Webb), основатель института "Будущее сегодня", высказала свое мнение на этот счет: «Мы все чаще сталкиваемся с тем, что новостные организации, бывает, становятся полностью „непрозрачными“ и не только прекращают издание материалов или вещание, но и теряют при исчезновении все свои архивы. Я полагаю, что сейчас трудно однозначно судить об этом явлении, так как мы говорим о реальности, которая будет нас окружать через 10, 15 или 20 лет, тем не менее важно уже сегодня начать применять особые меры безопасности по предотвращению этой проблемы».

Однако открытым остается вопрос, стоит ли архивировать информацию, опубликованную в социальных сетях президентом, сенатором или другими высокопоставленными лицами? Ведь тогда у них не будет возможности безвозвратно удалять свои противоречивые высказывания в Facebook или Twitter и обсуждать друг друга в публичном пространстве. Это вопросы, которые, по мнению института, будут обсуждаться в будущем.

Примечания

Ссылки 
 The Future Today Institute
 Tech Trends report 2017, trend 039

Базы данных в Интернете